Фэйсон — фамилия. Известные носители:
 Фэйсон, Дональд
 Фэйсон, Маркус